Vanlig buskgök (Cacomantis variolosus) är en fågel i familjen gökar inom ordningen gökfåglar.

Utseende och läte 
Vanlig buskgök är en medelstor gök med varmt beige på bröst och buk. Runt ögat syns en grå ögonring och stjärten är kraftigt tvärbandad. Avsaknad av gul ögonring skiljer den från australisk buskgök. Den liknar även sorgbuskgöken, men denna är mycket mer färgglad. Lätet är ett ofta avgiven serie med åtskilda visslingar som faller i tonhöjd och hastighet. Även ett anmärkningsvärt läte som på engelska återges "brain-fever-bird" kan höras, som upprepas snabbare och snabbare.

Utbredning och systematik 
Taxonomin kring vanlig buskgök är omtvistad. Här delas den in i tio underarter i två grupper efter Clements et al 2022, med följande utbredning:
 sepulcralis-gruppen
 Cacomantis variolosus sepulcralis – södra Myanmar (Tenasserim) och södra Thailand söderut genom Malackahalvön, Stora och västra Små Sundaöarna österut åtminstone till Sumba och Flores, samt Filippinerna
 Cacomantis variolosus virescens – Sulawesi, Butung, Tukangbesi och Banggaiöarna 
 Cacomantis variolosus everetti – Suluöarna (Jolo, Basilan, Tawitawi och angränsande öar)
 variolosus-gruppen
 Cacomantis variolosus infaustus – från norra Moluckerna till norra och centrala Nya Guinea
 Cacomantis variolosus tymbonomus – östra Små Sundaöarna (Timor och möjligen österut till Tanimbar)
 Cacomantis variolosus oreophilus – högländer på östra och södra Nya Guinea
 Cacomantis variolosus blandus –  Amiralitetsöarna
 Cacomantis variolosus macrocercus – Bismarckarkipelagen (Niu Briten, Niu Ailan och Tabaröarna)
 Cacomantis variolosus websteri – Lavongai (Bismarckarkipelagen)
 Cacomantis variolosus addendus – Salomonöarna
 Cacomantis variolosus variolosus – norra och östra Australien, övervintrar i Moluckerna och Nya Guinea

IOC urskiljer sepulcralis-gruppen som en egen art, indonesisk buskgök (C. sepulcralis).

Status 
Arten har ett stort utbredningsområde och beståndet anses stabilt. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar den därför som livskraftig (LC).

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Gökar
Fåglar i orientaliska regionen
Fåglar i australiska regionen